Ferriera ima više značenja:
 Ferriera, Avellino
 Ferriera, Perugia
 Ferriera, Salerno
 Ferriera, Savona
 Ferriera, Torino